ISP kan syfta på: 

 ISP – en svensk statlig förvaltningsmyndighet, se Inspektionen för strategiska produkter
 ISP – en fristående enhet vid Uppsala Universitet under den teknisk- och naturvetenskapliga fakulteten, se International science programme
 ISP – en leverantör som tillhandahåller Internetuppkoppling Internet Service Provider, se Internetleverantör
 ISP – programmering av en installerad digital krets, se In-System Programming